Welkendorf ist der Ortsname von

 Welkendorf (Ebern), Ortsteil der Stadt Ebern, Landkreis Haßberge, Bayern
 Welkendorf (Hollfeld), Ortsteil der Stadt Hollfeld, Landkreis Bayreuth, Bayern